

Топонім 

 Боб'я-Уча — присілок в Малопургинському районі Удмуртії.
 Велика Уча (Большая Уча) — село в Можгинському районі Удмуртії.
 Чемошур-Уча — присілок в Можгинському районі Удмуртії.
 Сундо-Уча — присілок в Можгинському районі Удмуртії.
 Ільдас-Уча — присілок в Можгинському районі Удмуртії.
 Мала Уча — присілок в Малопургинському районі Удмуртії.
 Уча — річка у Московській області.

 Уча (Румунія) — комуна у повіті Брашов.
 Уча-де-Сус (Ucea de Sus) — село у повіті Брашов.
 Уча-де-Жос (Ucea de Jos) — село у повіті Брашов.

Ім'я 
 Лобжанідзе Уча (უჩა ლობჟანიძე. 23 лютого 1987 , Тбілісі) — грузинський футболіст, колишній захисник дніпропетровського «Дніпра»